Bock kan som auktorsförkortning betyda:

 Christina Bock
 Hieronymus Bock
 Ian R. Bock
 Wolfgang von Bock

Robotskapade auktorsförkortningar